Obhájcem titulu ve čtyřhře juniorů na londýnském Wimbledonu 2013 byl australský pár Andrew Harris a Nick Kyrgios, jehož členové nestartovali společně. Harris se nemohl turnaje zúčastnit pro věkové omezení a Kyrgiosovým spoluhráčem se stal krajan Kokkinakis. Do soutěže nastoupilo třicet dva párů.

Juniorku čtyřhry vyhrála australská nenasazená dvojice Thanasi Kokkinakis a Nick Kyrgios, když ve finále zdolala francouzsko-italský pár Enzo Couacaud a Stefano Napolitano po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Kokkinakis získal premiérový grandslamový titul a Kyrgios úspěšně obhájil wimbledonský triumf. Celkově pak získal třetí grandslamovou trofej z juniorské čtyřhry.

Nasazené páry 
  Kyle Edmund /  Frederico Ferreira Silva (semifinále)
  Maxime Hamou /  Johan-Sébastien Tatlot (2. kolo)
  Cristian Garín /  Nicolas Jarry (odstoupili)
  Pedro Cachín /  Guillermo Nuñez (1. kolo)
  Jošihito Nišioka /  Jorge Brian Panta (čtvrtfinále)
  Clement Geens /  Noah Rubin (čtvrtfinále)
  Nioki Nakagawa /  Gianluigi Quinzi (1. kolo)
  Harry Bourchier /  Alexander Zverev (odstoupili)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Čtyřhra juniorů ve Wimbledonu 2013 na stránkách Wimbledonu

Wimbledon 2013
Juniorský tenis v roce 2013